Cipariu, sau Țipariu se poate referi la:

 Timotei Cipariu (1805, Pánád  1887), erudit român transilvănean, membru fondator al Academiei Române și primul vicepreședinte, „părintele filologiei române”
 Sergiu Cipariu (n. 1949 - d. 2020, Orlat), un taragotist și chitarist român, fost membru al formației de muzică rock Dentes.
 Dan Mircea Cipariu (n. 1972), scriitor și jurnalist român

Vezi și 
 Țipar (), Arad
 Țipari, sau: Saparifalva (, ), Timiș

 Țipar (dezambiguizare)
 Tipărire
 Țipărești

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Împrumuturi lingvistice din limbile slave